Robert Parker (jazz), een Amerikaanse R&B- en jazz-muzikant (1930-2020)
 Robert Parker (ruimtevaarder), een Amerikaanse astronaut, geboren in 1936
 Robert M. Parker, een Amerikaanse wijnjournalist, geboren in 1947
 Robert Parker (muziekproducent), een Zweedse muziekproducer